W Polsce
 Gozdawa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Śląska 
 Gozdawa – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno 
 Gozdawa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Sienno 
 Gozdawa – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański
 Gozdawa – osada w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański
 Gozdawa – część wsi Leszczków w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Lipnik
 Gozdawa – gromada

 Na Ukrainie
 Gozdawa – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie andruszowskim

 Zobacz też
 Zdzisław Gozdawa – komediopisarz, poeta, autor tekstów piosenek
 Gozdawa (herb szlachecki)
 Gozdawa – szczyt w Karkonoszach
 Gozdawa – pseudonim kpt. Lucjana Giżyńskiego – dowódcy batalionu im. Stefana Czarnieckiego AK w powstaniu warszawskim
 Batalion Gozdawa – oddział Armii Krajowej walczący w powstaniu warszawskim